

Patronyme  
 Anouchka Hack (1996-), violoncelliste allemande ; 
 Herman Hack (1899-1967), acteur américain ;
 Johanna Hack (née en 1957), coureuse cycliste autrichienne ;
 Margherita Hack (1922-2013), astrophysicienne et vulgarisatrice scientifique italienne 
 Sabine Hack (née en 1969), joueuse de tennis allemande ;
 Shelley Hack (née en 1947), mannequin, actrice, personnalité politique et productrice américaine.

Personnage de fiction 
 Cassie Hack, personnage fictif de Image Comics.

Informatique 
 Le hack est une manipulation d'un système.
 Hack est un langage de programmation.

Jeux 
 Dungeon Hack, jeu vidéo de rôle ;
 Hack, jeu vidéo de type rogue-like.

Divers 
 Hack, un terme équestre.

Homonymie de patronyme
Homonymie de jeu vidéo